Een uitstrijkje is biologisch weefsel of cellen die op een voorwerpglaasje zijn uitgesmeerd, meer in het bijzonder:

 Uitstrijkje (baarmoederhals), ook wel een Pap-test, voor het aantonen van baarmoederhalskanker
 Uitstrijkje (bloed)

Zie ook
Biopsie
Microscopisch preparaat